A 2013-as WTCC olasz nagydíj volt a 2013-as túraautó-világbajnokság első fordulója. 2013. március 24-én rendezték meg az Autodromo Nazionale Monza-n, Monzában.

Időmérő 

 Y - Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság

További információk 
Hivatalos nevezési lista
 Hivatalos eredmények

Autóversenyzés Olaszországban
Monza sportélete
Olasz